Elena de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán: Helene zu Mecklenburg-Schwerin; Ludwigslust, 24 de enero de 1814-Richmond upon Thames, 18 de mayo de 1858) fue duquesa de Mecklemburgo-Schwerin por nacimiento, y por su matrimonio miembro de la Casa de Orleans.

Biografía 

Era hija del gran duque heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin (1778-1819) y de su segunda esposa, la princesa Carolina Luisa de Sajonia-Weimar-Eisenach, duquesa de Sajonia, fallecida en 1816 cuando Elena tenía sólo dos años. Por vía paterna era nieta del gran duque Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin (1756-1837) y de su esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1756-1808), duquesa de Sajonia. Su padre, tras casarse por deseo de su madre con Augusta de Hesse-Homburg, murió en 1819; Elena tuvo una estrecha relación con su madrastra. Creció en el castillo de Ludwigslust hasta el otoño de 1825, luego en Friedensburg, donde su madrasta decidió establecerse.

El 30 de mayo de 1837, la duquesa contrajo matrimonio en el castillo de Fontainebleau con el mayor de los hijos del rey francés, Luis Felipe I, y de la reina María Amelia de Borbón-Dos Sicilias, el príncipe real y duque de Orleans, Fernando Felipe de Orleans.

De esta unión nacieron dos hijos:

Felipe (1838-1894), duque de Orleans (como Felipe III), conde de París y pretendiente orleanista al trono de Francia con el nombre de "Luis Felipe II" o de "Felipe VII". Casado con su prima carnal, María Isabel de Orleans (1848-1919), infanta de España; con descendencia.
Roberto (1840-1910), duque de Chartres. Casado con su prima, Francisca de Orleans. Era el bisabuelo de Enrique de Orleans, conde de París y pretendiente orleanista al trono de Francia. Tuvieron descendencia.

Tras considerar numerosos partidarios a su mano, la princesa Elena fue finalmente elegida para desposarse con el príncipe heredero francés. Fue una alianza conveniente, pues era sobrina del rey de Prusia, Federico Guillermo III, y pertenecía a una de las dinastías reales más antiguas de Europa.  

Los duques de Orleans formaron un matrimonio feliz, y sólo la reina María Amelia, convencida católica, se preocupó del protestantismo y del liberalismo de su nuera. Se dice que la princesa popularizó la costumbre germánica del árbol de Navidad entre la burguesía francesa de moda, que al mismo tiempo redescubrió las virtudes del "círculo familiar". No obstante, la felicidad conyugal se rompió cuando murió el príncipe en un accidente de carruaje en Sablonville, quedando ella al cuidado de sus dos hijos.

En febrero de 1848, al estallar la revolución, su suegro, el rey Luis Felipe, fue obligado por su familia a abdicar y abandonó el territorio nacional sin resistirse a los insurgentes. Rápidamente, la duquesa de Orleans partió hacia la Asamblea con sus dos hijos, el conde de París y el duque de Chartres, y con su cuñado, Luis de Orleans, duque de Nemours, para hacer proclamar a su hijo mayor rey de los franceses. Consciente de su impopularidad, Nemours estaba de acuerdo en reconocer a su cuñada como regente hasta la mayoría de edad del rey. Pero la tentativa de la duquesa resultó en un fracaso y la asamblea proclamó la Segunda República francesa. 

La duquesa Elena marchó con sus hijos a Alemania, comenzando un largo período de erranza, pero en todo momento mantuvo sus posiciones políticas y continuó reclamando los derechos al trono de su hijo. Impidió así, durante largo tiempo, una reconciliación entre los príncipes de Orleans y el pretendiente legitimista al trono, Enrique V de Borbón, conde de Chambord, y reunir así a los monárquicos franceses. La duquesa era extremadamente popular en Eisenach, ya que cuidaba de los pobres de la ciudad de diversas maneras y, en cooperación con el alguacil de Wartburg, Bernardo von Arnswald, utilizado para la conversión y rediseño del histórico Veste. Su compromiso con los tejedores de lino de Turingia está históricamente documentado. 

La duquesa murió en 1858 de una gripe que contrajo mientras cuidaba a su hijo más joven, el duque de Chartres, durante un viaje a Inglaterra. Su cuerpo fue enterrado en la Capilla de San Carlos Borromeo en Weybridge, junto con otros miembros exiliados de los Orleans donde permaneció hasta 1876, cuando fue trasladada a Dreux.

Ancestros

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Referencias 
 D’Harcourt geb. Gräfin Saint-Aulaire: Die Herzogin von Orleans, Helene von Mecklenburg-Schwerin. Ein Lebensbild. Berlín 1859
 Georges Poisson: Les Orléans, une famille en quête d’un trône. Perrin, Paris 1999, ISBN 2-262-01583-X
 Jean-Charles Volkmann: Généalogie des rois et des princes. Gisserot, Paris 1998
 Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Madame la duchesse d'Orléans. Michel Lévy, Paris 1859

Enlaces externos 
 
 Meyers Konversationslexikon
 Stammbaum

 
Nobles alemanas del siglo XIX
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas consortes de Orleans
Monarquía de Julio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Duquesas consortes del siglo XIX
Nobles francesas del siglo XIX